Марцель Янкович (; 21 октября 1941, Будапешт, Венгрия — 29 мая 2021, там же) — венгерский кинорежиссёр-мультипликатор, сценарист, художник и монтажёр.

Биография 
Родился в семье Марцеля Янковича (1906–1970) и Маргит Барты (1906–1981?). Его дед  (1874–1949) был известным политиком.

С 1960 года долго работал на киностудии «Паннония».

Избранная фильмография

Режиссёр 

  —  / Tendenciar
  — Торжественное открытие моста / Hídavatás
  —  / Mélyvíz
  —  / Fablio le magicien (ТВ, 2 эпизода)
  —  / The Satiric Eye
  —  / Mással beszélnek
  — Сообщение из будущего - необыкновенные приключения семьи Мезга / Mézga család
  — Витязь Янош / János vitéz
  — Сизиф / Sisyphus
  —  / Mézes-táncos
  — Борьба / Küzdök
  — Король Кацор / Kacor király
  — Сын белой лошади / Fehérlófia
  —  / Istvánt Királlyá koronázzák
  —  / Vértes
  —  / Zogmund
  —  / Korona és Kard
  —  / Szent László utolsó gyözelme
  —  / Mondák a magyar történelemböl (ТВ сериал)
  —  — Венгерские народные сказки / Magyar népmesék
  — Прометей / Prometheus
  — Песнь о чудесной оленихе / Ének a csodaszarvasról
  — Трагедия человека / Az ember tragédiája

Сценарист 

  —  — Густав / Gusztáv (сериал)
  —  / Tendenciar
  — Торжественное открытие моста / Hídavatás
  —  / Mélyvíz
  —  / Fablio le magicien (ТВ, 2 эпизода)
  —  / The Satiric Eye
  —  / Mással beszélnek
  — Сообщение из будущего - необыкновенные приключения семьи Мезга / Mézga család
  — Витязь Янош / János vitéz
  — Сизиф / Sisyphus
  —  / Mézes-táncos
  — Борьба / Küzdök
  — Король Кацор / Kacor király
  — Сын белой лошади / Fehérlófia
  —  / Istvánt Királlyá koronázzák
  —  / Vértes
  —  / Zogmund
  —  / Korona és Kard
  —  / Szent László utolsó gyözelme
  —  / Mondák a magyar történelemböl (ТВ сериал)
  —  — Венгерские народные сказки / Magyar népmesék
  — Песнь о чудесной оленихе / Ének a csodaszarvasról
  — Трагедия человека / Az ember tragédiája

Художник 
  — Матьи Лудаш / Lúdas Matyi

Монтажёр 
  —  / Mással beszélnek

Награды 
 1974 — Премия имени Балажа
 1976 — Премия Оскар («Сизиф»)
 1977 — Премия Золотая пальмовая ветвь за лучший короткометражный фильм на 30-м Каннском кинофестивале («Борьба»)
 1978 — Премия имени Кошута
 2009 — Международная премия Леонардо да Винчи в области искусств
 2013 — Премия «Наследие Венгрии»

Ссылки 
 
 Марцель Янкович на сайте КиноПоиск

Режиссёры мультипликации Венгрии
Лауреаты премии Кошута
Лауреаты премии имени Белы Балажа
Лауреаты премии «Наследие Венгрии»